Lletsó: nom genèric donat a les espècies del gènere Sonchus i algunes d'altres gèneres.
 Lletsó d'hort (Sonchus oleraceus)
 Lletsó punxós (Sonchus asper)
 Lletsó d'aigua Sonchus maritimus i Sonchus palustris
 Lletsó fi (Sonchus tenerrimus)
 Lletsó d'ase (Taraxacum officinale)
 Lletsó palustre (Taraxacum palustre)
 Lletsó bord (Senecio vulgaris)
 Lletsó de foc (Senecio malacitanus)
 Lletsó marí (Launaea fragilis)
 Lletsó d'estiu (Lactuca serriola)
 Lletsó de muntanya (Cicerbita alpina)

Referències